DCI nebo dCi může znamenat:
 DCI (Display Control Interface) – softwarové rozhraní vyvinuté Microsoftem a Intelem
 dCi (direct Common-rail Injection) – systém přísunu paliva do spalovacích  motorů